Reprieve (рус. — «отсрочка») — международная правозащитная организация, которая действует с целью добиться отмены смертной казни, а также оказывать правовую поддержку тем, кому грозит смертная казнь. Отделения организации есть в Великобритании, США, Австралии и Нидерландах. Отдельные сторонники и волонтёры организации есть в Ирландии, Франции и Испании.

География

Reprieve в Великобритании 
Первое и самое крупное отделение Reprieve было основано в Великобритании в 1999 году человеком по имени Клайв Стаффорд Смит, адвокатом, работающим в области прав человека. Смит подал 128 судебных исков от имени заключённых в тюрьме Гуантанамо и других заключённых по всему миру, которые говорят, что они подвергались пыткам со стороны правительства Соединенных Штатов.

Reprieve в США 
Отделение Reprieve в США было основано в 2001 году в Новом Орлеане, штат Луизиана, группой адвокатов вдохновленной идеями Reprieve в Великобритании.

Reprieve в Австралии 
Отделение Reprieve в Австралии было основано в 2001 году группой адвокатов из Мельбурна. Они работают, чтобы поддержать тех, кому грозит смертная казнь во всем мире, с особым акцентом на работу в южных штатах США.

Reprieve в Нидерландах 
Reprieve в Нидерландах — это новое отделение, основанное в 2006 году группой людей, которые ранее работали в Департаменте обороны США. Они разделяют цели других отделений Reprieve.

См. также 
 Guantanamo’s Greatest Hits — список, опубликованный в 2008 году британским отделением Reprieve в рамках проекта Zero dB, посвящённого 60-летию Всеобщей декларации прав человека.

Ссылки 
 Reprieve в Великобритании
 Reprieve в США
 Reprieve в Австралии
 Reprieve в Нидерландах

Правозащитные организации